Calificările UEFA Europa League 2013-2014 au determinat 31 din cele 48 de echipe care joacă în faza grupelor.

Datele rundelor și tragerilor la sorți
Toate tragerile la sorți au loc la sediul UEFA în Nyon, Elveția.

Echipele

Prima manșă

Manșa secundă

Rijeka castiga la general cu 3 - 2

Astra Giurgiu castiga la general cu 5 - 3

Rubin Kazan castiga la general cu 4 - 1

Dila Gori castiga la general cu 2 - 0

Kukësi castiga la general 2 - 1

Maccabi Haifa castiga la general cu 3 - 0

2 - 2 la general. Žalgiris Vilnius castiga la numarul de goluri

Pandurii Târgu Jiu castiga la general cu 3 - 2

Kuban Krasnodar castiga la general cu 3 - 0

Saint-Étienne castiga la general cu 6 - 0

Qarabağ castiga la general cu 3 - 0

Estoril castiga la general cu 1 - 0

Slovan Liberec castiga la general cu 4 - 2

1 - 1 la general. Tromsø castiga la penaltiuri cu 4 - 3

Vojvodina castiga la general cu 5 - 2

Thun cstiga la general cu 3 - 1

Swansea City castiga la general cu 4 - 0

Trabzonspor castiga la general cu 1 - 0

Petrolul Ploiești castiga la general cu 3 - 2

Jablonec castiga la general cu 5 - 2

1 - 1 la general. Stuttgart castiga la numarul de goluri

Cernomoreț Odesa castiga la general cu 3 - 1

Sevilla castiga la general cu 9 - 1

Rapid Viena castiga la general cu 4 - 2

Standard Liège castiga la general cu 4 - 2

Udinese castiga la general cu 7 - 1

Śląsk Wrocław castiga la general cu 4 - 3

1 - 1 la general. Minsk castiga la penaltiuri cu 3 - 2

1 - 1 la general. Aktobe castiga la penaltiuri cu 2 - 1

Runda Play-off
62 echipe vor juca în etapa a play-off: 29 de câștigători de la a treia rundă de calificare, iar următoarele 33 de echipe, care sunt așteptate să intre în această rundă.

 Tottenham Hotspur
 Betis Sevilla
 Fiorentina
 SC Braga
 OGC Nice
 Spartak Moscova
 AZ Alkmaar
 Feyenoord Rotterdam
 Eintracht Frankfurt
 FC Nordsjælland
 FH 
 Sheriff Tiraspol
 PAOK Salonic
 Elfsborg
 Nõmme Kalju
 Zulte Waregem
 Astra Giurgiu
 Petrolul Ploiești
 Pandurii Târgu Jiu

 FC Dnipro Dnipropetrovsk
 Dinamo Kiev
 FC Atromitos
 Apollon Limassol
 Kayserispor
 KRC Genk
 Esbjerg fB
 FC St. Gallen
 FC Pasching
 Maccabi Tel Aviv
 Dinamo Tbilisi
 Skënderbeu Korça
 APOEL Nicosia
 Partizan Belgrad
 Red Bull Salzburg
 Grasshopper Club Zürich
 Molde

Tragerea la sorți

Meciurile

|}
Note

Prima manșă

Manșa secundăThun castiga la general cu 3 - 1Kuban Krasnodar castiga la general cu 3 - 1Zulte Waregem castiga la general cu 3 - 2

Rapid Viena castiga la general cu 4 - 0Beșiktaș castiga la general cu 3 - 2Pandurii Târgu Jiu castiga la general cu 2 - 1Apollon Limassol castiga la general cu 2 - 1Dynamo Kyiv castiga la general cu 8 - 3Swansea City castiga la general cu 6 - 3

Meciul a fost intrerupt în minutul 57 din cauza unui incediu și va fi reluat vineri, 30 august.Genk castiga la general cu 7 - 2Elfsborg castiga la general cu 2 - 1Sevilla castiga la general cu 9 - 1Red Bull Salzburg castiga la general cu 7 - 0Eintracht Frankfurt castiga la general cu 4 - 1Standard Liège castiga la general cu 5 - 1Real Betis castiga la general cu 8 - 1

1 - 1 la general. Cernomoreț Odesa castiga la penaltiuri cu 7 - 6St. Gallen castiga la general cu 5 - 3Rubin Kazan castiga la general cu 5 - 0Sheriff Tiraspol castiga la general cu 3 - 2Trabzonspor castiga la general cu 5 - 1

2 - 2 la general. Fiorentina castiga la numarul de goluriMaccabi Haifa castiga la general cu 3 - 1Slovan Liberec castiga la general cu 4 - 2Tottenham Hotspur castiga la general cu 8 - 0Estoril castiga la general 4 - 1Dnipro Dnipropetrovsk'' castiga la general cu 5 - 1

Statistici
În preliminariile UEFA Europa League 2013-2014 s-au marcat 720 de goluri în 274 de meciuri, cu o medie de 2,63 goluri per meci.

Topul marcatorilor

Topul pasatorilor

Referințe

Legături externe
UEFA Europa League (official website)

UEFA Europa League 2013-2014